Татарка — река в России, протекает по территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа. Устье реки находится в 508 км по левому берегу Кумы. Длина реки составляет 21 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Конда, речной подбассейн реки — Конда. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010600112115300017297.

Примечания 

Притоки Кумы (приток Конды)
Реки Кондинского района